Turkey steht für:

 Turkey Island, verschiedene Inseln in Nordamerika
 Turkey River, Fluss in Iowa
 ein Ausdruck im Bowling, siehe Bowling #Glossar

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Turkey (Arkansas)
 Turkey (Kentucky)
 Turkey (North Carolina)
 Turkey (Texas)
 Turkey Flat, Arizona
 Turkey Fork, Virginia
 Turkey Point, Maryland
 Turkey Point Corner, New Jersey
 Turkey Scratch, Arkansas

Siehe auch:
 Turkey Township
 Durkee
 Cold Turkey
 Golden Turkey Award, ein negativer Filmpreis
 Miss Turkey, ein Schönheitswettbewerb
 Wild Turkey, Whiskeymarke